A Kiva kifundálja! (eredeti cím: Kiva Can Do!) 2016-tól vetített ír televíziós 2D-s számítógépes animációs sorozat. Magyarországon a Nick Jr. vetíti 2018. március 12-étől.

Cselekmény 
Kiva egy hétéves kislány, aki tudja, hogyan szórakozzon, és akinek a képzelete nem ismer határokat. Legjobb barátjával, Saul Dunne-nal és a kutyájával, Angusszal bármit elkészítenek, és bárhová eljutnak.

Szereplők

Magyar változat 
 Magyar szöveg: Moduna Zsuzsa
 Gyártásvezető: Németh Piroska
 Hangmérnök és vágó: Bederna László
 Szinkronrendező: Orosz Ildikó
 Produkciós vezető: Koleszár Emőke

Epizódok

Jegyzetek

Források 
 

Ír számítógépes animációs sorozatok
Nick Jr.